Суперкубок Вірменії з футболу 2011 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2011 року між чемпіоном та володарем кубка Вірменії Пюніком та фіналістом кубка Вірменії Бананцом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Вірменія
2011 у вірменському спорті